Osoby:
 Guinn Smith – amerykański lekkoatleta
 Dominick Guinn – amerykański bokser
 Kenny Guinn – amerykański polityk

Zobacz też:
 Guin